Деннис Джей «Денни» О’Нил (, 3 мая 1939 — 11 июня 2020) — американский сценарист и редактор комиксов, главным образом для Marvel Comics и DC Comics в 1970—1980-х годах.

Наиболее известные работы О’Нила — совместная серия Зелёный Фонарь/Зелёная стрела и Бэтмен вместе с Нилом Адамсом, Тень вместе с Майклом Калута и Вопрос вместе с Денисом Коуном. Как редактор, известен преимущественно редактированием некоторых сюжетных линий комиксов о Бэтмене. Является членом благотворительной организации The Hero Initiative.

Биография 
О’Нил окончил Университет Сент-Луиса в конце 1960-х годов по специальности английская литература, литературное творчество и философия. После университета от проходил военную службу в ВМС США и участвовал в блокаде Кубы во время Карибского кризиса. После окончания службы, О’Нил получил работу в городской газете Кейп Жирардо, штат Миссури, где занимался написанием колонок. Вскоре деятельность О’Нила привлекла внимание Роя Томаса, который в то время покинул издательство DC Comics и работал со Стэном Ли. Он предложил О’Нилу присоединиться к Marvel Comics и показать себя. О’Нил написал четырехстраничный сюжет в одном из выпусков комикса о Фантастической четвёрке, что впечатлило Стэна Ли и он был принят на постоянной основе. Спустя некоторое время, когда компания начала расширяться и Ли уже не мог самостоятельно писать большую часть серий, часть работы легла на Томаса и О’Нила, которые занимались серией Strange Tales о Докторе Стрэндже, некоторыми выпусками Rawhide Kid и  Millie the Model, а также комиксами о Сорвиголове, когда Стэн Ли отправился в отпуск.

Когда перспективы работы в Marvel пошли на спад, О’Нил некоторое время работал на Charlton Comics под псевдонимом Серджиус О’Шагенси. Вскоре, когда продажи комиксов DC начали увеличиваться, О’Нил начал работать в издательстве, где из под его пера вышли выпуски многих серий, в том числе Beware the Creeper, Wonder Woman и Justice League of America, а наибольший успех ему принесла совместная работа вместе с Нилом Адамсом — серия Green Lantern/Green Arrow, которая объединила двух популярных героев того времени. Позже, О’Нил продолжал работать над персонажем Зелёной стрелы, переработав его образ в серии  Brave and the Bold в 1969—1986 годах. Вместо богатого бизнесмена, О’Нил сделал его уличным борцом с преступностью. В 1970-х он работал над сериями о Бэтмене, что тоже считается одной из его самых успешных работ. О’Нил сделал его более похожим на образ, созданный в телесериале 60-х годов, часто использующим навыки детектива, так же ввел нового злодея — Ра'с аль Гула.

После возвращение О’Нила в Marvel в 1980-х годах, он взял на себя написание серии The Amazing Spider-Man, которая выходила под его авторством два года. Также, он был сценаристом Iron Man в 1982—1986 годах, и Daredevil в 1983—1985.

Кроме работы над комиксами, Деннис О’Нил написал несколько романов, новелл, обзоров и сценариев к телеспектаклям. Под его авторством вышла новеллизация фильмов «Бэтмен: Начало» и «Тёмный рыцарь». До октября 2008 года вёл еженедельную колонку для ComicMix, а также написал серию графических романов о мастере кунг-фу Ричарде Драконе, которая позже была адаптирована для комиксов DC.

Награды 
О’Нил несколько раз был лауреатом премии Shazam Awards: за «Лучшую продолжающуюся серию» (Green Lantern/Green Arrow), «Лучший короткий сюжет» («No Evil Shall Escape My Sight» в выпуске Green Lantern #76, совместно с Нилом Адамсом), «Лучший писатель (драма)» в 1970 году за работу над Суперменом, Бэтменом. Зелёным Фонарём и дургими персонажами, и за «Лучшую индивидуальную историю» («Snowbirds Don't Fly» в выпуске Green Lantern #85, совместно с Нилом Адамсом) в 1971 году.

Библиография

Charlton Comics 
 Charlton Premiere #2
 Thunderbolt #58 — 60

DC Comics 
 Adventure Comics #418, 419, 449—451
 Armageddon 2001 special #2
 Atom/Hawkman #42 — 45
 Azrael #1 — 100
 Bat Lash #2 — 7
 Batman #224, 225, 227, 232, 234, 235, 237, 239—245, 247—248, 251, 253, 256—264, 266, 268, 286, 303, 320, 684
 Batman: Gordon of Gotham #1 — 4
 Batman: Legends of the Dark Knight #1 — 5, 16 — 20, 50, 59 — 61, 63, 127—131
 Batman: Sword of Azrael #1 — 4
 Beware the Creeper #1 — 4, 6, 8
 The Brave and the Bold #93
 Challengers of the Unknown #68 — 74
 DC Comics Presents #19, 20, 23
 DC Special Series #1, 5, 18, 19
 Detective Comics #395, 397, 399—401, 404—406, 410—411, 414, 418, 431, 451, 483—491, 851
 Doc Savage #1 — 6
 Dragonslayer #1 — 2
 Flash, The #217 — 221, 223, 224, 226—228, 230, 231, 233, 234, 237, 238, 240—243, 245
 From Beyond the Unknown #7 — 8
 Green Lantern #63, 64, 68, 72, 76 — 87, 90 — 100, 102—129
 Нercules #3 — 5
 Isis #1
 Joker, The #1 — 3, 6
 Justice, Inc. #1 — 4
 Justice League Of America #66, 68-75, 77-83, 86, 115
 JLA #91 — 93
 Kamandi, The Last Boy on Earth! #45 — 48
 Legends of the DC Universe #7 — 9
 Nightwing (miniseries) #1 — 4
 Phantom Stranger #8
 Question, The #1 — 36
 Richard Dragon, Kung Fu Fighter #1 — 10, 13 — 18
 Shazam! #1 — 7, 9, 14, 15, 17, 25
 Shadow, The #1 — 8, 10, 12
 Showcase #82 — 84
 Spectre, The #9
 Strange Sports Stories #4
 Super Friends #20, 22 , 24
 Superman #233 — 238, 240—242, 244, 247, 253, 254
 Super-Team Family #2
 Sword of Sorcery #1 — 5
 Tarzan #255, 256
 Time Warp #1/1
 Weird Worlds #4 — 10
 Wonder Woman #178, 179, 180—182, 199—201
 World’s Finest #198, 199, 201, 202, 204, 211, 212, 214, 244, 256—264

Marvel Comics 
 The Amazing Spider-Man, The #207 — 219, 221, 223
 Amazing Spider-Man Annual, The #14, 15
 Billy the Kid #68, 69
 Chamber of Darkness #3 — 5
 Cheyenne Kid #66 — 69, 70 — 73
 Daredevil #18, 194—202, 204—207, 210—223, 226
 Deadly Hands of Kung Fu, The #6, 14
 Epic Illustrated #16 — 20
 Go-Go #7
 Ghost Rider #7
 Hercules #2
 Heroes for Hope: Starring The X-Men #1
 Hulk #21 — 24
 Iron Man 1968 #158, 160—208
 Kid Colt Outlaw #134 — 136, 138, 139
 Moon Knight #26 — The Cabbie Killer
 Power Man/Iron Fist #85 — 89
 Rawhide Kid #56, 59, 60, 62, 66
 Savage Tales #5
 Strange Tales #145 — 149, 167, 168
 Team America #2
 Two-Gun Kid #90, 92
 X-Men #65

Графические новеллы 
 Justice, Inc — 1975
 The Shadow «1941» — вместе с Майклом Калута, 1988
 Shadow the Private Files — вместе с Майком Уэйдом 1989
 Batman: Bride of the Demon — 1990
 Batman: Birth of the Demon — 1992
 Green Lantern/Green Arrow: Hard-Traveling Heroes — 1992
 Green Lantern/Green Arrow: More Hard-Traveling Heroes — 1993
 Batman: Sword of Azrael — 1993
 Batman: Bloodstorm — 1995
 Batman: Death of Innocents : the Horror of Landmines — 1996
 Batman: I Joker — 1998
 Batman: Shaman — 1998
 Batman in the Seventies — 2000
 The Deadman Collection — 2001
 Batman: The Ring, the Arrow, and the Bat — 2003
 Green Lantern/Green Arrow Collection — Volume 1 — 2004
 Green Lantern/Green Arrow Collection — Volume 2 — 2005
 Green Lantern: Hero’s Quest — 2005

Графические романы 
 The Iconoclasts — Fantastic Stories, ed. Ted White, Ultimate Publishing, 1971
 «Report on a Broken Bridge» — Ellery Queen’s Mystery Magazine, декабрь 1971
 After They’ve Seen Paree — Generation, ed. David Gerrold, Dell, 1972
 «The Elseones» — Fantasy & Science Fiction, февраль 1972

 «Mister Cherubim» — Fantastic Storiesиюнь, 1972
 «Noonday Devil» — Saving Worlds, eds. Roger Elwood & Virginia Kidd, Doubleday, 1973

 «Devil Night» — Haunt of Horror , август 1973
 «Annie Mae: A Love Story» — The Far Side of Time, ed. Roger Elwood, Dodd Mead, 1974
 «There Are No Yesterdays!» — Unknown Worlds of Science Fiction март 1975

 «Sister Mary Talks to the Girls Sodality» — Harpoon Magazine, январь 1975

 «The Killing of Mother Corn» — Fantasy & Science Fiction, февраль 1975
 «Father Flotsky» — Apple Pie Magazine май 1975

 «Alias the Last Resort» — Best Detective Stories of the Year, Ed. Hubin, 1975

 «Adam and No Eve» (with Alfred Bester) — Unknown Worlds of Science Fiction март 1975

 «Wave By» — Fantasy & Science Fiction, сентябрь 1980

 «Bicycle Superhero»- Superheroes, ed. John Varley Ace Fantasy, 1995

Новеллы 
 The Bite of Monsters — Belmont, 1971
 Dragon’s Fists — Richard Dragon, Kung Fu Master with Jim Berry, 1974
 Secret Origins of the Super DC Heroes — Crown Publishing Group, апрель 1976
 The Super Comics — Scholastic Book Services 1981
 Batman Knightfall — 1994
 The DC Comics Guide to Writing Comics — 2001
 Green Lantern Hero’s Quest — 2005
 Batman Begins — 2005
 DC Universe: Helltown — 2006
 The Dark Knight — 2008

Нехудожественная литература 
 The DC Comics Guide To Writing Comics, Watson-Guptill, май 2001
 Batman Unauthorized: Vigilantes, Jokers, and Heroes in Gotham City, SmartPop series, Benbella Books, март 2008 (редактор)

Очерки, обзоры и интервью 
 The Lurker in the Family Room — The Haunt of Horror, июнь 1973
 Review ofWill Eisner’s «A Contract With God» — Comics Journal #46, май 1979
 Interview (с Сэиюжлем Делэйни) — Comics Journal #48, лето 1979

 The Super Comics — 1980
 Article on Gary Trudeau/Doonesbury — Comics Journal #63, лето 1981
 Forum & Interview (с Гилом Кейном) — Comics Journal #64 июль 1981
 The Man of Steel and Me — Superman at 50, 1987
 Martial Arts — Superman & Batman Magazine #1, with Marifran O’Neil, лето 1993

 Comics 101/Classes 1 & 2 — Write Now! #3, март 2003

 Comics 101/Classes 3 & 4 — Write Now! #4, май 2003

 Comics 101/Classes 5 & 6 — Write Now! #5, август 2003
 «Introduction» to Superhero: The Secret Origin of a Genre июль 2006

Анимационные фильмы 
 Batman: Gotham Knight — аудиокомментарии, 2008

Примечания

Ссылки 
 
 Contento stories listed by author
 Scifan.com Dennis O’Neil
 
 Dennis O’Neil’s Official Message Board
 «Comic Geek Speak» подкаст интервью (октябрь 2005) 
 Денис О’Нил: Год за годом
 Биография Денниса О’Нила
 «Legions of Gotham»: Интервью с Денисом О’Нилом 
 Колонка Денниса О’Нила на ComicMix

Аудиоинтервью 
 Word Balloon интервью, март 2006
 Around Comics Interview on Around Comics Part 1
 Around Comics Interview on Around Comics Part 2

Сотрудники DC Comics
Сценаристы комиксов
Редакторы комиксов